Зерца́лы — деревня в Ачинском районе Красноярского края России. Входит в состав сельского поселения Белоярский сельсовет.

География 
Расположена на левобережье Чулыма (в 1,5 км от русла реки), в 19 км к западу от районного центра, города Ачинска, в 2 км к югу от федеральной автомагистрали  «Сибирь». Находится в 5 км к западу от села Белый Яр, центра сельского поселения.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 122 мужчины и 115 женщин из 237 чел.

Известные люди 
 В деревне Зерцалы жил местночтимый святой Даниил Ачинский (1784—1843).
 К деревне был приписан и некоторое время жил в ней старец Фёдор Кузьмич.
 В деревне Зерцалы родился Герой Советского Союза Николай Крепцов-Зайченко (1914—1944).

Примечания 

Населённые пункты Ачинского района